Il Distretto di Satu Mare
 Satu Mare, municipio capoluogo del distretto omonimo
 Satu Mare, comune del distretto di Harghita
 Satu Mare, comune del distretto di Suceava